Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1997. годину.

Поредак

Референце 

1997
Музика у 1997.